Gaura kan syfta på:

 Desa Gaura, en administrativ by i Indonesien
 Sommarljussläktet, ett släkte växter